A Publius Aelius Paetus nevet több jeles római személyiség viselte:

 Publius Aelius Paetus, consul Kr. e. 337-ben
 Publius Aelius Paetus, aedilis plebis Kr. e. 296-ban
 Publius Aelius Paetus, Kr. e. 201. egyik consulja, jogász